

Смт:
 Георгіївка — Луганська область, Лутугинський район

Села:
 Георгіївка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Георгіївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Георгіївка — Донецька область, Волноваський район
 Георгіївка — Донецька область, Покровський район
 Георгіївка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Георгіївка — Херсонська область, Каховський район
 Георгіївка — Черкаська область, Звенигородський район